Direttore d'orchestra e pianista, è specializzato nel repertorio operistico italiano soprattutto nel ruolo di preparatore e accompagnatore. Ha studiato a Milano con Luis Baragiola e all'Università Statale, dove è stato allievo del musicologo Francesco Degrada. Dal 1997 al 2001 è stato maestro collaboratore al Teatro dell'Opera di Graz in Austria.

All'età di dodici anni ha interpretato il ruolo del giovane Mozart nel film televisivo tedesco Mozart - Aufzeichnungen einer Jugend di Klaus Kirschner.

Collegamenti esterni 
 

Gruppi e musicisti della Lombardia